een Frans marineschip: Tourville (D 610)
 Tourville (oorlogsschip), een Frans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog

in samenstellingen:
Tourville-en-Auge,  Calvados
Tourville-la-Campagne, Eure
Tourville-la-Chapelle, Seine-Maritime 
Tourville-la-Rivière,  Seine-Maritime 
Tourville-les-Ifs,  Seine-Maritime 
Tourville-sur-Arques,  Seine-Maritime 
Tourville-sur-Odon,  Calvados
Tourville-sur-Pont-Audemer,  Eure
Tourville-sur-Sienne, Manche